LBA pode referir-se a:

Legião Brasileira de Assistência, entidade filantrópica;
LBA, abreviatura (em inglês) de Logical Block Addressing (Endereçamento de Bloco Lógico);
Linha da Beira Alta, uma ligação ferroviária em Portugal;
Little Big Adventure, série de jogos de console e computador.

Desambiguação